Пасо дел Наранхо има више значења:

 Пасо дел Наранхо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо дел Наранхо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику